Oleśnik est le nom de :

Toponymie
en Pologne :
 Oleśnik, un village de la voïvodie de Łódź
 Oleśnik, un village de la voïvodie de Mazovie